Ausstellungspalast bezeichnet mehrere Gebäude:
Städtischer Ausstellungspalast (Dresden) in Dresden
Kunstpalast (Düsseldorf) in Düsseldorf – ursprünglich Ausstellungspalast
Veletržní palác in Prag